Die Q School 2012/1 war das erste von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker-Saison 2012/13. Es wurde vom 13. bis 17. Mai 2012 in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen.

Modus 
Die 115 gemeldeten Spieler wurden 4 Gruppen zugelost. Jede Gruppe spielte im K.o.-System einen Gruppensieger aus, der einen Platz auf der Main Tour der Saison 2012/13 und 2013/14 erhielt und somit im zweiten und dritten Qualifikationsturnier nicht mehr antreten musste.

Sämtliche Spiele wurden im Best of 7-Modus gespielt.

 Spieler, die in der abgelaufenen Saison 2011/12 Main-Tour-Spieler waren, jedoch aus der Weltrangliste herausfielen und eine direkte Wiederqualifikation anstrebten, sind mit einem "" gekennzeichnet.
 Spieler, die für die Q School gemeldet waren, die Qualifikation für die Main-Tour jedoch auf anderem Wege schafften (z. B. Nominierung durch den Landesverband oder internationale Meisterschaften), sind mit einem "" gekennzeichnet.

Ergebnisse

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Century-Breaks

Anmerkungen

Einzelnachweise 

2012 1
Snookerveranstaltung 2012
Billardturnier in Sheffield